Oberhasli désigne deux régions de Suisse :
 l'Oberhasli bernois dans le canton de Berne ;
 l'Oberhasli zurichois dans le canton de Berne.